Charlottenlund ist

 Charlottenlund (Gentofte), ein Ortsteil der dänischen Kommune Gentofte
 Charlottenlund (Ystad), ein Ortsteil im Snårestads socken der schwedischen Kommune Ystad
 Charlottenlund (Trondheim), ein Ortsteil in der norwegischen Stadt Trondheim und ein Kirchspiel (Sogn) im Bistum Trondheim
 Charlottenlund (Tromsø), ein Inselteil und Naherholungsgebiet auf Tromsø

Siehe auch
 Schloss Charlottenlund bei Gentofte
 Schloss Charlottenlund (Ystad) bei Ystad
 Charlottenlund Fort, Festung und Küstenbatterie bei Gentofte